Ludas néven a következő települések ismertek:
 Ludas, település Heves megyében
 Ludas, település Szerbiában
 Marosludas, város Romániában (a köznyelvben nevezik egyszerűen Ludasnak is)
 Ludas moldvai csángó település Romániában, Bákó megyében
Egyéb földrajzi nevek:
 Ludas (patak) folyócska Erdélyben, a Mezőségben

Kapcsolódó szócikkek 
 Lúdas Matyi (egyértelműsítő lap)